Franc Škerlj je lahko:
 Franc Škerlj (kolesar)
 Franc Škerlj (politik)